Le National [Лё Насьона́ль] — французский термин, название нескольких франкоязычных периодических изданий.

 XIX век:
 Le National — французская либеральная газета, выходившая в 1830—1851 годах.
 Le National — канадская газета, выходившая в 1872—1879 годах, бывший печатный орган Либеральной партии.

 XX—XXI века:
 Le National — бывшая газета французской партии Национальный фронт (1974—1980).
 Le National — газета в Кот-д’Ивуаре.

См. также